Con gli occhi dell'assassino – film tv del 2001 diretto da Corrado Colombo
 Con gli occhi dell'assassino – film del 2010 diretto da Guillem Morales